Kiiskinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiiskinkari (ö, lat 60,46, long 27,18), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kiiskinkari (ö, lat 60,41, long 27,40), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar